Schütz steht für:

 Schütz (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

 Schütz (Wasserbau), eine Vorrichtung zur Regelung des Wasserdurchlaufs
 Schütz (Schalter), elektrischer Schalter für hohe Stromlasten
 (4134) Schütz, ein Hauptgürtelasteroid
 Schütz (Geisenried), ehemaliger Gemeindeteil von Geisenried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schütz (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Otto der Schütz
 Schütze – Schüz
 Schutz